Wymer ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wymer (Washington)
 Wymer (West Virginia)

und der Familienname folgender Personen:
 Immo Wymer (1888–1970), deutscher Chirurg
 John Wymer (1928–2006), britischer Archäologe

Siehe auch:
 Wiemer
 Weimer